Saratoga Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Saratoga Township (Arkansas)
 Saratoga Township (Grundy County, Illinois)
 Saratoga Township (Marshall County, Illinois)
 Saratoga Township (Iowa)
 Saratoga Township (Minnesota)
 Saratoga Township (Nebraska)
 Saratoga Township (North Dakota)
 Saratoga Township (South Dakota)